Bupleurum rapiferum är en flockblommig växtart som beskrevs av Alexander Gilli. Bupleurum rapiferum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
rapiferum